İznik (district)
 İznik (stad)
 İznik-keramiek
 İznik Gölü, een meer